Сергалиев — казахская фамилия.

Известные носители
 Сергалиев, Кабекес (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сергалиев, Мырзатай Сергалиевич (1938—2011) — специалист в области казахского языкознания, член-корреспондент НАН РК.
 Сергалиев, Нурлан Хабибуллович (род. 1969) — казахстанский агроном, лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2015).